Christian II est comte d'Oldenbourg de 1143 à 1167.
 Christian II est roi du Danemark et de Norvège de 1513 à 1523.
 Christian II est électeur de Saxe de 1591 à 1611.
 Christian II est prince d'Anhalt-Bernbourg de 1630 à 1656.
 Christian II est duc de Birkenfeld-Bischweiler de 1654 à 1717.
 Christian II est duc de Saxe-Mersebourg de 1691 à 1694.

Christian 02